Mandritsara – comune del distretto di Mandritsara, Madagascar
Mandritsara – comune del distretto di Betafo, Madagascar